Росарио () — муниципалитет в Мексике, штат Синалоа, с административным центром в городе Эль-Росарио. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 49380 человек.

Общие сведения 
Название Rosario дано в честь девы Марии Розарии.

Площадь муниципалитета равна 2635 км², что составляет 4,59 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитета штата Синалоа: на севере с Конкордией и на юге с Эскуинапой, на востоке он граничит с другими штатами Мексики — Дуранго и Наяритом, а на западе омывается водами Тихого океана.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1915 году, в его состав входит 231 населённый пункт:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 48,7 %, промышленность и строительство — 13 %, сфера обслуживания и туризма — 34,3 %, прочее — 4%.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 96,7 %;
 водоснабжение: 91,4 %;
 водоотведение: 88,8 %.

Туризм 
Основные достопримечательности:
 церковь богоматери Розарии, построенный в стиле барокко;
 музей культуры тоторамовes в Чаметле;
 туристическая зона в лагуне Игуанеро, пляжи на побережье Тихого океана.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Синалоа
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Синалоа